Nodari ist der Familienname folgender Personen:

 Matteo Nodari (* 1987), Schweizer Eishockeyspieler
 Michele Nodari (* 1985), italienischer Radrennfahrer